John Moore es el nombre de los siguientes personajes:

 John Moore (1761 - 1809), un general británico que murió en España, en la Batalla de Elviña;
 John Moore Reade (1876 - 1937), un botánico y micólogo canadiense-estadounidense;
 John Moore (nacido en 1970), un director de cine irlandés.
 Sir John Jeremy Moore (nacido en 1928), un general británico que comandó las fuerzas terrestres británicas en la Guerra de las Malvinas.